Vorland steht für:
 Vorland, vorgelagerter Landstrich eines größeren geographischen Bereichs
 Vorland (Splietsdorf), Ortsteil der Gemeinde Splietsdorf, Mecklenburg-Vorpommern
 Kirche Vorland, Kirche im Ortsteil von Splietsdorf

Siehe auch:
 Vorlande, siehe Vorderösterreich
 Vorländer